Armando Tugnoli (1894–?) – włoski sztangista
 Giuseppe Tugnoli (1888–1968) – włoski lekkoatleta, kulomiot